It’s My Life может значить:

 It’s My Life — альбом группы Talk Talk
 It’s My Life (песня Talk Talk)
 It’s My Life — сингл шведского музыканта нигерийского происхождения Dr. Alban с альбома One Love.
 It’s My Life — сингл группы Bon Jovi из альбома Crush.
 It’s My Life (песня No Doubt)
 It’s My Life (песня The Animals)
 Песня Kiss из сборника «The Box Set»
 Версия песни Венди О. Уилльямс, выпущенная в 1984 году в виде сингла.